La dynastie Vasa (Vasaätten en suédois, Wazowie en polonais) est une dynastie originaire de la région suédoise d'Uppland qui a régné sur la Suède de 1523 à 1654 et sur la Pologne-Lituanie de 1587 à 1668.

Origines 

 (mort en 1378) et son épouse Kristina Jönsdotter sont à l'origine de la puissance de la famille Vasa. Par leur fille Ramburge, ils sont les grands-parents de Karl Bonde, roi de Suède sous le nom de Charles VIII par intermittence entre 1448 et 1470. Ils sont également les arrière-grands-parents de Kettil Karlsson, évêque de Linköping et régent du royaume pendant quelques mois en 1464-1465, et les arrière-arrière-grands-parents de Gustave  Vasa, qui devient roi de Suède en 1523 et met un terme définitif à l'Union de Kalmar.

Le nom de Vasa vient de la gerbe de blé (de l'ancien suédois vase « gerbe » ou « botte »), que Gustave  décide de faire figurer sur ses armoiries.

Rois de Suède 

Le fondateur de la dynastie royale est Gustave  Vasa, régent de Suède en 1521, puis roi en 1523, qui rend la couronne héréditaire dans sa famille en 1540 par l'Union Héréditaire. Ses descendants règnent en ligne directe sur la Suède jusqu'à la reine Christine, qui abdique en 1654. Son successeur, Charles X Gustave, descend de Gustave Ier Vasa par sa mère Catherine. En tout, seuls trois rois de Suède depuis 1523 ne descendent pas de Gustave Ier Vasa : Frédéric , Charles XIV Jean et Oscar .

 1523 – 1560 : Gustave 
 1560 – 1568 : Éric XIV
 1568 – 1592 : Jean III
 1592 – 1599 : Sigismond
 1599 – 1611 : Charles IX
 1611 – 1632 : Gustave II Adolphe
 1632 – 1654 : Christine

Rois de Pologne 

La lignée polonaise de la famille Vasa est issue du second fils de Gustave Vasa, le roi Jean III de Suède, qui épouse en 1562 la princesse polonaise Catherine Jagellon. Leur fils Sigismond est élu roi de Pologne en 1587. Il hérite également du trône de Suède en 1592, mais l'union personnelle des deux royaumes ne dure pas : il est déposé en 1599 et son oncle Charles devient roi de Suède. Sigismond continue néanmoins à revendiquer le trône suédois, de même que ses fils et successeurs en Pologne Ladislas IV et Jean II Casimir. Ce dernier abdique en 1668 et meurt quatre ans plus tard, et la branche polonaise de la dynastie s'éteint avec lui.

 1587 – 1632 : Sigismond III
 1632 – 1648 : Ladislas IV
 1648 – 1668 : Jean II Casimir

Arbre généalogique simplifié

Sources 
  « Vasa (House of) », Encyclopædia Britannica, 2005 (Encyclopædia Britannica Premium Service).

Vasa